Burczyk ist der Familienname folgender Personen:
 Izabela Burczyk (* 1972), polnische Schwimmerin
 Paweł Burczyk (* 1969), polnischer Schauspieler
 Stefan Burczyk (1924–2014), polnischer Schauspieler